Cajuaçu é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
 Cajuaçu-vermelho (Anacardium giganteum)
 Anacardium spruceanum — ou cajuaçu-amarelo
 Anacardium othoniamum
 Anacardium excelsum

Desambiguação